Antônio Bandeira Trajano — professor e autor de matemática, ex-presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil
Antônio Trajano dos Santos — fundador de Três Lagoas, município do estado do Mato Grosso do Sul

Desambiguações de antropônimos